Клајић је насеље у Србији у општини Лебане у Јабланичком округу. Лоцирано је јужно од седишта општине, са којим је повезано 25 km дугим асфалтним путем. Према попису из 2011. било је 159 становника (према попису из 2002. било је 289 становника).

Спада у разбијена планинска села старовлашког типа у коме је ратарство доминантна грана земљорадње. Разбијено је на 17 махала (Чука, Анђелковска, Барбатачка, Дервенска, Длаголучка, Фескова, Грујаци, Казачка, Копањанска, Коћурска, Маглинска, Петковска, Пунешевска, Стевановићи, Свето Петачка и Трпковска) које су развијене у висинском појасу од 458 до 1 008 m. 

Простор сеоског атара, који се простире на 21,1 km² површине, одликује се изузетном „пластиком”. На том простору смењују се различити рељефни облици, од алувијалних равни и котлинице на саставу Клајићке (Горње) и Липовске реке, преко била и површи некадашњег језера, до висова средњих висина, који су испресецани бројним речицама и потоцима.  

Село је основано у средњем веку. Током своје историје било је и седиште истоимене општине и добро насељено. Општина Клајић укинута је 1952. године. Село данас има осморазредну основну школу, амбуланту, пошту и бензинску станицу.

Демографија 
У насељу Клајић живи 239 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 47,9 година (47,0 код мушкараца и 48,7 код жена). У насељу има 105 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,75. Клајић је гравитациони центар за околна села: Радевце, Липовицу, Гргуровце и Дрводељ. 

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника. Становници села потичу из области Пчиње, Врањске котлине и Криве реке.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Лебану
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији